Воттс () — англомовне прізвище британського походження.

Відомі носії:
 Алан Воттс (; 1915—1973) — британський письменник, перекладач і популяризатор східної філософії.
 Джон Воттс (;  1981) — американський режисер, продюсер і сценарист.
 Джордж Фредерік Воттс (; 1817—1904) — англійський художник-символіст і скульптор.
 Ейвері Воттс (;  1981) — американський рок-музикант-мультиінструменталіст, продюсер.
 Квінсі Воттс (;  1970) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, дворазовий олімпійський чемпіон (1992).
 Наомі Воттс (;  1968) — англо-австралійська акторка і продюсер, посол доброї волі ООН.
 Пітер Воттс (;  1958) — канадський письменник-фантаст, за фахом океанолог.
 Рональд Воттс (; 1929—2015) — канадський вчений-політолог, дослідник федералізму.
 Чарлі Воттс (; 1941—2021) — барабанщик британського рок-гурту «The Rolling Stones» (з 1963).